Ел Азуфре има више значења:

 Ел Азуфре (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Азуфре (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Азуфре (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Азуфре (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Азуфре (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Азуфре (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Азуфре (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Азуфре (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Азуфре (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Азуфре (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Азуфре (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Азуфре (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику